Ahern Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ahern Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Ahern Glacier (glaciär i USA), Montana, Glacier County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar